Herman steht für:
 Herman (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Herman (Stier), erstes genetisch verändertes Rind

Hermann ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Herman (Arkansas), im Craighead County
 Herman (Minnesota), im Grant County
 Herman (Nebraska), im Washington County
 Herman (Pennsylvania), im Butler County
 Herman (Town, Dodge County), Town(ship) in Wisconsin
 Herman (Town, Shawano County), Town(ship) in Wisconsin
 Herman (Town, Sheboygan County), Town(ship) in Wisconsin

Siehe auch:
 Heřman
 Heřmaň (Begriffsklärung)
 Herman’s Hermits, britische Beatband
 Hermans
 Hermann (Begriffsklärung)
 Herrmann